Итяково — название населённых пунктов:

Россия 
 Итяково — деревня в Темниковском районе Мордовии.
 Итяково — деревня в Мариинско-Посадском районе Чувашии.